Lost and Found е трети студиен албум на американската метъл група Mudvayne. Албумът постига голям успех в САЩ, като дебютира на второ място и малко след това е сертифициран като златен. Към август 2014 г. са продадени около 1 000 000 копия и това го прави най-успешния за групата.

Състав 
 Чад Грей – вокали
 Грег Трибет – китара
 Раян Мартини – бас
 Матю Макдона – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Мъдвейн
Музикални албуми от 2005 година